NRW – Renania Settentrionale-Vestfalia, il più popolato stato federato della Germania